Toynton All Saints – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Toynton Fen Side – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Toynton St Peter – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 High Toynton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Low Toynton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)